Ma’anshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Ma’anshan (马鞍山市) in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Ma’anshan;
 die Gemeinde Ma’anshan (马鞍山乡) im Autonomen Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Ma’anshan (Weishan);
 die Gemeinde Ma’anshan (马鞍山乡) im Gebiet der kreisfreien Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Ma'anshan (Xichang);
 das Dorf Ma’anshan (马鞍山村) in der Großgemeinde Wenjing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Ma’anshan (Wenjing);
 das Kernkraftwerk Maanshan (馬鞍山發電廠) auf Taiwan.